Pinewood kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Pinewood (parish), England, Suffolk,

USA 

 Pinewood, Florida, ort, Miami-Dade County, 
 Pinewood, South Carolina – en ort i Sumter County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar